Hannoverland bezeichnet

allgemein das Land Niedersachsen

speziell
 Hannoverland in Wort und Bild, 1891 von Mitgliedern des Architekten- und Ingenieur-Vereins zu Hannover herausgegebener Bildband
 Hannoverland (Zeitschrift), von 1907 bis 1916 erschienene „Halbmonatsschrift für die Kunde und den Schutz unserer niedersächsischen Heimat“
 Wohnungsgenossenschaft Hannoverland, 1949 gegründete Wohnungsgenossenschaft in der Region Hannover